Häljabosjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Häljabosjön (Håcksviks socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Häljabosjön (Mossebo socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (7,75 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn